Sverigedemokratisk Ungdom kan avse:
 Sverigedemokratisk ungdom (1993) - bildat 1993, fram till september 2015 Sverigedemokraternas ungdomsförbund.
 Sverigedemokratisk ungdom (2015) - bildat 2015, Sverigedemokraternas nuvarande ungdomsförbund.

Se även
 Sverigedemokratisk Ungdoms historia